Fernando Niño puede referirse a:

 Fernando Niño (m. 1552), obispo de Sigüenza, arzobispo de Granada, patriarca de Indias y presidente del Consejo Real;
 Fernando Niño de Guevara (1541 - 1609), arzobispo de Sevilla e Inquisidor General, sobrino del anterior;
 Fernando Niño Bejarano (n. 1974), exfutbolista español.